Plaats in Indonesië
 Sukamekar (Cibinong), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamekar (Jatisari), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Sukamekar (Sukanagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamekar (Sukaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukamekar (Sukawangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java